Герберт Альвард () — фигурист из Австрии, бронзовый призёр чемпионата мира 1938 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 1938 года, серебряный призёр чемпионата Австрии* 1939 года в мужском одиночном катании.

Спортивные достижения

Мужчины 

 * проводился чемпионат «Ostmark» вместо чемпионата Австрии

Примечания 

Фигуристы Австрии